Каламая — топоним финно-угорского происхождения на территории бывшей Российской Империи

 Каламая () — до 1948 года название посёлка при железнодорожной станции Мельничные Ручьи в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области России. В переводе с финского языка Kalamaja означает «Рыбачий приют».
 Ка́ламая () — микрорайон городского района Пыхья-Таллинн в столице Эстонии городе Таллине, известный с 1374 года как пригород Ревеля. Топоним Kalamaja в переводе с эстонского языка означает «Рыбный дом», что является калькой исконного немецкого названия данного района — Фишермей ().

Примечания